«Прогулки с чудовищами» () — научно-популярный сериал канала BBC. Также к нему относится:

 Прогулки с чудовищами — компьютерная игра
 Прогулки с морскими чудовищами

См. также 

 Прогулки с динозаврами (значения)
 Прогулки с монстрами
 Прогулки с пещерным человеком